Mevlâna (aussi écrit Mevlana) est un mot turc, d'origine arabe, pouvant être traduit par « notre maître ».

Il peut désigner :
 un titre honorifique, dérivé de l'arabe Maulana ;
 Mevlâna Jalal Ud Din Rumi, mystique du .